«Blue» — дебютний студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 9 липня 1996.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Дебютні альбоми 1996
Англомовні музичні альбоми